Ödstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ödstjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (20,7 ha)
Ödstjärnen (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,84 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn